

Persone 
Fabrizio Pregliasco (1959) – medico italiano, direttore Sanitario dell'IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano
Lorenzo Pregliasco (1987) –  statistico italiano
Mauro Pregliasco (1944) – ex pilota automobilistico italiano, vincitore del campionato italiano rally 1977 su Lancia Stratos HF

Altro 
Libreria Antiquaria Pregliasco – librerie antiquarie italiane, con sede a Torino.